Marionina litterata är en ringmaskart som först beskrevs av Hesse 1893.  Marionina litterata ingår i släktet Marionina och familjen småringmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småringmaskar
litterata